Le patronyme Claude Billard peut faire référence à :
Claude Billard (1550-1618), écrivain français de la Renaissance ;
Claude Billard de Bélisard, architecte français du  ;
Claude Billard (1941), député et sénateur français.